Chester é o nome de três condados dos Estados Unidos:
 Condado de Chester (Pensilvânia)
 Condado de Chester (Carolina do Sul)
 Condado de Chester (Tennessee)

Desambiguações de topônimos